|-
| 130701 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130702 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130703 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130704 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130705 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130706 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130707 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130708 - ||  || 21 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130709 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130710 - ||  || 21 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130711 - ||  || 24 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130712 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130713 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130714 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130715 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130716 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130717 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130718 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130719 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130720 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130721 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130722 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130723 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130724 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130725 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130726 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130727 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130728 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130729 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130730 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130731 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130732 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130733 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130734 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130735 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130736 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130737 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130738 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130739 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130740 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130741 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130742 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130743 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130744 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130745 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130746 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130747 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130748 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130749 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130750 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130751 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130752 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130753 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130754 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130755 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130756 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130757 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130758 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130759 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130760 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130761 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130762 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130763 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130764 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130765 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130766 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130767 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130768 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130769 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130770 - ||  || 28 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130771 - ||  || 28 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130772 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130773 - ||  || 29 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130774 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130775 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 130776 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130777 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130778 - ||  || 24 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130779 - ||  || 3 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 130780 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130781 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130782 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130783 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130784 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130785 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130786 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130787 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130788 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130789 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130790 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130791 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130792 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130793 - ||  || 4 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 130794 - ||  || 6 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130795 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130796 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130797 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130798 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130799 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130800 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-